Jacques de Jouëtte, dit Jacques Herlin, est un acteur français né au Vésinet le  et mort à Paris 13e le  ;
 Yann Jouette, né le , est un graphiste et un réalisateur de films d'animation français.